IOA est un sigle qui peut désigner :
 Independent Olympic Athletes, des participants aux Jeux olympiques dont les pays n'ont pas de comité reconnu par le CIO. IOA est un des pseudo-code pays du CIO pour désigner la délégation des « athlètes olympiques indépendants », pour les années 2000, 2012, 2016 (jeux d'été), 2014 (jeux d'hiver) et des « athlètes paralympiques indépendants », pour les années 2000, 2012, 2016 (jeux d'été), 2014 (jeux d'hiver). Ces groupes ont été invités à participer aux jeux d'été à Sydney en 2000 (olympiques et paralympiques), à Londres en 2012 (olympiques et paralympiques), à Rio en 2016 (olympiques et paralympiques), et d'hiver à Sotchi en 2014 (olympiques et paralympiques).

Code